Scarcelli ima više značenja:
 Scarcelli, Cosenza
 Scarcelli, Messina